Zločinački umovi () je američka kriminalistička televizijska serija koja prati rad JAP-a, tj FBI-eve Jedinice za analizu ponašanja (), čije je središte u Kvantiku (Virdžinija). Serija se razlikuje od drugih serija slične vrste po tome što se više fokusira na kriminalca nego na sam zločin. Seriju režira „The Mark Gordon Company“ u asocijaciji sa „CBS Television Studios“ i „ABC Studios“. Originalni naziv bio je „Quantico“ i pilot-epizoda snimljena je u Vankuveru.

Opis 

Jedanaesta sezona serije Zločinački umovi je emitovana na kanalu CBS od 30. septembra 2015. do 4. maja 2016. godine. Na kraju 18. epizode Šemar Mur ja napustio glavnu postavu. Pejdžet Bruster se pojavila u 19. epizodi kao Emili Prentis.

Uloge

Glavne 
 Džo Mantenja kaod Dejvid Rosi
 Šemar Mur kao Derek Morgan (Epizode 1-18)
 Metju Grej Gubler kao Spenser Rid
 Andrea Džoj Kuk kao Dženifer Džaro
 Kersten Vangsnes kao Penelopi Garsija
 Tomas Gibson kao Aron Hočner

Epizodne 
 Padžet Bruster kao Emili Prentis (Epizoda 19)
 Ejša Tajler kao dr Tara Luis (Epizode 1-14, 19-22)

Epizode

Spoljašnje veze 

Злочиначки умови
Сезоне телевизијских серија 2015.
Сезоне телевизијских серија 2016.